Google Desktop — программа для поиска в электронной почте, файлах, музыкальных файлах, изображениях, чатах, а также в просмотренных в браузере веб-страницах. Позволяет сделать поиск нужных файлов мгновенным (в отличие от встроенных средств Microsoft Windows), сортировать результаты по релевантности и другим параметрам, видеть цитаты из найденных файлов. Ранее программа называлась Google Desktop Search. В 2011 году компания Google заявила о закрытии сервиса. Программа лишилась поддержки и стала недоступна для скачивания 14 сентября 2011 года.

Индексация 
При первом запуске программы Google Desktop индексирует доступные для поиска файлы. В настройках программы можно задать папки, исключаемые из индексации. В дальнейшем программа «на лету» индексирует содержимое открываемых файлов.

Поддерживаемые форматы 
 E-mail
 Google Mail
 Microsoft Outlook
 Microsoft Outlook Express
 Netscape Mail
 Mozilla Mail
 Mozilla Thunderbird
 История браузеров
 Microsoft Internet Explorer
 Netscape / Mozilla Firefox / Mozilla Suite
 Google Chrome
 Документы Microsoft Office
 Word
 Excel
 PowerPoint
 Мессенджеры
 AOL Instant Messenger
 Google Talk
 MSN Instant Messenger
 Другие форматы
 PDF
Также можно добавить поддержку других форматов с помощью плагинов.

Возможности программы

Панели 

Включает в себя панели для вывода различной информации, например:
 Scratch Pad — для вывода заметок.
 Фото — для показа фотографий в режиме слайд-шоу
 Новости — выводит заголовки последних новостей Google News
 Быстрый просмотр — история просмотренных веб-страниц.

Дескбар 
Поле для ввода условий поиска прямо в панели задач, результат отображается в виде меню, полный список результатов можно открыть в браузере.

Окно быстрого поиска 
При двойном нажатии клавиши Ctrl открывается плавающее окно быстрого поиска.

Гаджеты 
В 4 версии программы появились так называемые гаджеты — плавающие окошки, например индикатор зарядки батарей компьютера или часы. Их можно прикреплять к боковой панели, подобной включённой в Windows Vista. Версии под Mac OS X и Linux не включают боковую панель и гаджеты, для этих ОС они вынесены в отдельный пакет Google Gadgets.

Плагины 
С помощью плагинов можно расширить количество поддерживаемых форматов поиска, добавить собственные панели, а также расширить функциональность программы.

Проблемы 
 Не поддерживается логическое OR
 Google Desktop позволял выполнить произвольный код на компьютере, на котором он установлен, через устранённую позже уязвимость в Microsoft Windows NT, связанную с обработкой формата WMF.
 Нет возможности использовать результаты индексирования одного компьютера с другого в рамках локальной сети без посредничества Интернет-серверов Google.

Аналоги 
Google Desktop — не первая программа, индексирующая содержимое файлов на локальном диске для быстрого поиска.

Свободные
 Beagle
 Doodle (Desktop Search Engine)
 Strigi
 REM
 Recoll
Собственнические
 Copernic Desktop Search
 Microsoft Desktop Search
 Yandex Search
 Похожими функциями обладает русская коммерческая программа «Архивариус 3000».

См. также 
 Локальный поисковик

Примечания

Ссылки 
 Русскоязычный сайт Google Desktop
 Плагины для Google Desktop
 Дискуссионная группа о Google Desktop

Утилиты
Бесплатное программное обеспечение
Google
Программное обеспечение для macOS